Elena María Isabel Dominica de los Silos de Borbón y Grecia (Madrid, 20 december 1963), infante van Spanje en hertogin van Lugo, is de oudste dochter van Juan Carlos I van Spanje en Sophia van Griekenland. Elena is na de twee dochters van koning Felipe VI van Spanje derde in de lijn van Spaanse troonopvolging.

Biografie 
Elena voltooide in 1986 haar studie Engels aan de Universiteit van Madrid. Ze heeft nadien ook nog in Engeland gestudeerd en aan de Pauselijke Universiteit Comillas in Madrid. Namens de koninklijke familie heeft ze officiële bezoeken gebracht aan Duitsland, de Verenigde Staten, Argentinië, Japan, Peru en de Filipijnen. In 2013 kwam ze onrechtstreeks in opspraak, toen haar privésecretaris en adviseur Carlos García Revenga in staat van beschuldiging gesteld werd in het kader van de corruptieaffaire  Nóos, waarvan haar zwager Iñaki Urdangarín de spilfiguur is.

Huwelijk en gezin 
Elena trouwde op 18 maart 1995 met Jaime de Marichalar y Saenz de Tejada. Het paar heeft twee kinderen: 
 Felipe Juan Froilán (17 juli 1998) 
 Victoria Federica (9 september 2000)

Op 13 november 2007 werd de scheiding van Elena en Jaime de Marichalar aangekondigd. Deze werd eind 2009 bekrachtigd.

Huis Bourbon (Spanje)